John Chancellor – giornalista statunitense
 John Chancellor – ufficiale britannico